Als Südschleswigsch (Süd-Schleswigsch) bezeichnet man:
 als Synonymbegriff das Sydslesvigdansk, einer von der dänischen Minderheit im Landesteil Schleswig gesprochenen Variante des Standarddänischen
 die südlichen Unterdialekte des Schleswigsch, einem in derselben Region gesprochenen Dialekt des Niederdeutschen (i. w. S. als Abgrenzung zum Nordschleswiger Platt, i. e. S. die Unterdialekte südlich der Schlei)